La Prima Divisione 1934-1935 fu il terzo campionato italiano di calcio per importanza di quell'annata, disputato tra il 7 ottobre 1934 e il 21 luglio 1935 e concluso con la promozione del , del .

Stagione

Avvenimenti 
La F.I.G.C. nell'estate 1934 decise di creare una terza Divisione Nazionale, la Serie C, più elitaria della Prima Divisione (vi avrebbero partecipato infatti solo 64 squadre, suddivise in quattro gironi da sedici, contro le 109 squadre iscritte alla Prima Divisione). Stabilito che per la sola stagione 1935-1936 la Serie C avrebbe compreso 62 squadre in luogo delle 64 previste dal regolamento (vacanza di organico che nelle intenzioni originarie avrebbe dovuto essere risolta facendo retrocedere sei squadre dalla Serie B 1935-1936), decise che le prime sei di ogni girone (tolte le due promosse in cadetteria, per un totale di 46 squadre) sarebbero state ammesse alla Serie C insieme alle sedici retrocedende dalla cadetteria mentre le altre sarebbero rimaste nel nuovo campionato di Prima Divisione che diventava così, a partire dalla stagione 1935-1936, il quarto livello, passando sotto la gestione dei Direttori di Zona. Tuttavia, a causa delle esclusioni dal campionato cadetto del Pavia e del Grion di Pola, le aventi diritto divennero sessanta per cui fu stabilito di riempire i due posti vacanti prendendo in esame le richieste di ripescaggio delle non avanti diritto (tra cui il Grion). Tra fine luglio e inizio agosto 1935, infine, la Federazione deliberò di reintegrare il Grion nei suoi diritti ammettendolo in Serie C e di allargare il campionato da 62 a 64 squadre riammettendo di autorità tre squadre centromeridionali (Savoia, Pescara e Cosenza) con la motivazione di potenziare il girone D (Italia Meridionale).

Inoltre, la Presidenza Federale, nel prendere atto della situazione creatasi per la partenza di molti giocatori per la guerra in Africa Orientale, stabilì che in caso di forzata rinuncia di qualunque società disputante i campionati federali non si sarebbe più proceduto all'annullamento di tutte le gare disputate.

Si decise che, qualora la società rinunciataria si fosse ritirata durante il girone di ritorno (e perciò avesse giocato almeno una partita con tutte le altre società partecipanti al suo girone), tutte le partite giocate nel girone di andata sarebbero state conteggiate nella classifica delle squadre rimaste in classifica e la rinunciataria sarebbe stata tolta dal campionato. Il regolamento stabiliva inoltre che se una squadra avesse terminato anche il girone di ritorno e all'ultima giornata fosse stata esclusa per quarta rinuncia questa sarebbe stata "tolta" dal campionato cancellando tutti i suoi risultati lasciandoli validi per le altre squadre che lo avessero portato a termine.

Tolta dal campionato significa non classificata, ovvero non menzionata tra le squadre in ordine di classifica. Sia le classifiche ufficiali diramate dal D.D.S. che le classifiche pubblicate dai giornali le citano in fondo alla classifica senza punti (azzerati) con le altre squadre ritirate all'inizio della stagione.

Nel caso in cui almeno una gara dell'andata non fosse stata disputata (anche solo per impraticabilità di campo) e non più recuperata, si sarebbe proceduto all'annullamento di tutte le partite disputate.

È per questo motivo che molte classifiche hanno come totale partite giocate un numero dispari oppure un totale non rispondente al numero totale delle gare da disputare.

Questa norma rimase in vigore fino alla fine della stagione sportiva 1945-1946.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Declassato in Prima Divisione 1935-1936.
      Ritirato a campionato in corso.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Note:
Il Palmanova, il Bassano e il Lanerossi Schio hanno scontato 1 punto di penalizzazione per una rinuncia.

Il CRDA Monfalcone si è ritirato alla 13ª giornata, sono valide per le altre squadre le gare dell'andata.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Declassato in Prima Divisione 1935-1936.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Note:
La Pro Lissone ha scontato 1 punto di penalizzazione per una rinuncia.

La Acciaierie Falck si qualificò alle fasi finali battendo nello spareggio l'ex aequo Lecco.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio di qualificazione alle finali

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Declassato in Prima Divisione 1935-1936.
      Ritirato dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Note:
La Rhodense si è ritirata alla 22ª giornata; computate per le altre squadre solo le gare dell'andata.
La Stradellina si è ritirata prima dell'inizio del campionato e successivamente radiata dai ruoli federali.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Declassato in Prima Divisione 1935-1936.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Note:
L'Alassio ha scontato 1 punto di penalizzazione per una rinuncia.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Declassato in Prima Divisione 1935-1936.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Note:
Il Carpi ha scontato 1 punto di penalizzazione per una rinuncia.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Declassato in Prima Divisione 1935-1936.
      Ritirato a campionato in corso.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Note:
L'Angelo Belloni ha scontato 1 punto di penalizzazione per una rinuncia.

La Sempre Avanti salva dopo aver vinto gli spareggi salvezza contro gli ex aequo Grosseto, Prato e Le Signe.

Il Torres e il Montecatini si ritirarono dopo 13 giornate; per le altre squadre furono giudicati validi i risultati del girone d'andata.
Il Prato e Le Signe sono stati poi ammessi alla nuova Serie C 1935-1936.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggi salvezza 
Gli spareggi si articolarono in semifinali e finali. Solo la squadra vincente della finale guadagnava la permanenza nella categoria. La seconda e terza gara fra Sempre Avanti e Grosseto, nelle semifinali, e la seconda finale fra lo stesso Sempre Avanti e le Signe furono semplici ripetizioni.

Semifinali

Finale

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Declassato in Prima Divisione 1935-1936.
      Ritirato a campionato in corso.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Note:
Jesi e Alma Juventus Fano salve dopo aver vinto gli spareggi salvezza rispettivamente con gli ex aequo Pescara e Sulmona.
Il Pescara è stato poi ammesso nella nuova Serie C 1935-1936 dal DDS.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggi salvezza

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1935-1936.
      Ritirato a campionato in corso.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Note:
La Reggina ha scontato 3 punti di penalizzazione.
Il Termini Imerese, l'SC Lucano e il Siracusa hanno scontato 1 punto di penalizzazione per rinuncia.

Il Siracusa si è ritirato dal campionato il 27 marzo 1935 (16ª giornata); validi per le altre squadre i risultati dell'andata.
La Bagnolese salva dopo aver vinto lo spareggio con l'ex aequo Savoia.

Il Siracusa si è ritirato dal campionato il 27 marzo 1935 (16ª giornata) ed è stato radiato dalla FIGC; validi per le altre squadre i risultati dell'andata.
Il Cosenza, lo SC Lucano e il Savoia (di diritto) sono stati poi riammessi in Serie C 1935-1936.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggio salvezza

Gironi finali

Girone finale A

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1935-1936.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Note:
La Palmese ha scontato 2 punti di penalizzazione per altrettante rinunce.
L'Andrea Doria ha scontato 1 punti di penalizzazione per altrettante rinunce.

Calendario

Girone finale B

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1935-1936.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre erano classificate a pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Note:
La Sanremese ha scontato 1 punto di penalizzazione per una rinuncia.

Il Siena promosso in Serie B dopo aver vinto lo spareggio promozione contro l'ex aequo Reggiana.

Risultati

Spareggio promozione 
Fonti

Finalissima 
La finalissima, che avrebbe dovuto svolgersi per forza in campo neutro, non fu fatta disputare dal Direttorio Divisioni Superiori.

Nessun libro o giornale sportivo (Gazzetta dello Sport e Il Littoriale) ha pubblicato il risultato e il D.D.S. con comunicato ufficiale n. 1 del 30 luglio 1935 ha aperto la stagione sportiva 1935-1936 elencando le squadre che avevano già regolarizzato l'iscrizione.

Note

Bibliografia 
Giornali
 Il Littoriale, quotidiano sportivo consultabile presso l'Emeroteca del CONI e le Biblioteche Universitarie di Pavia, Modena e Padova più la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

 Gazzetta dello Sport, stagione 1934-1935, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Libri

G.Guiducci e C.Fontanelli, La Romagna siamo noi - le 2192 partite dell'A.C. Cesena, Geo Edizioni, Empoli (FI).

Collegamenti esterni 
 Prima Divisione - girone G - 1934-1935 Miki & Genny - Storia del Taranto.

Calcio nel 1934
Calcio nel 1935
1934